Amitié ist Ortsname von
 Amitié (Mauritius)
Weiteres
 Amitié (Schiff), Schiffsname